

Geschiedenis
Reconquista (Iberië), de christelijke verovering van het Iberisch schiereiland op de moslims
Reconquista (Spaans-Amerika), de herovering van de opstandige koloniën door de Spanjaarden tijdens de onafhankelijkheidsoorlogen

Plaats
Reconquista (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe